Crowle est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Alfred C. Crowle (1889-1979), directeur anglais de l'équipe du Mexique de football

Toponyme

Crowle, ville du Lincolnshire
Crowle, village du Worcestershire

Homonymie de toponyme